Climaciella är ett släkte av insekter. Climaciella ingår i familjen fångsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fångsländor
Climaciella